Джебб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джебб, Глэдвин (1900—1996) — британский дипломат, политический деятель и первый исполняющий обязанности Генерального секретаря Организации Объединённых Наций.
  (род. 1958) — ирландский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Джебб, Ричард Клаверхауз (1841—1905) — британский филолог-классик, переводчик и политик.

См. также 
 Джеб
 Джебь